Кази́меж Гиля́рский (; 7 мая 1955 года, деревня Рудоловицы, гмина Розвеница, Подкарпатское воеводство, Польша — 10 апреля 2010 года, Смоленск, Россия) — польский военачальник, дивизионный генерал, командующий Варшавским гарнизоном (2006—2010), жертва авиакатастрофы в Смоленске 2010 года.

Биография 
Учился в Высшей офицерской школе механизированных войск имени Тадеуша Костюшко во Вроцлаве.

По окончании учёбы в 1978 году начал службу а гарнизонной комендатуре Варшавы в должностях командира взвода, а затем заместителя командира роты почётного караула. В 1982—1991 годах продолжал службу в должностях помощника начальника отдела военного церемониала и парадов, старшего офицера оперативного отдела, начальника оперативного отдела.

В 1989 году окончил обучение в магистратуре Высшей педагогической школы в Кракове, а затем последипломное обучение по педагогике в Академии национальной обороны.

В 1993 году был назначен заместителем коменданта гарнизона. Осенью 2005 года занял должность коменданта гарнизона Варшавы.

11 октября 2006 года назначен на должность командующего Варшавским гарнизоном. Варшавский гарнизон не входит в состав военных округов, обеспечивает деятельность и безопасность министерства обороны и напрямую замыкается на командование Вооружёнными силами Польши.

Личная жизнь 
Был женат, имел дочь и сына. Увлекался военной историей, спортом, туризмом. В 1989 году опубликовал справочник «Военный церемониал». Владел немецким языком.

Гибель и похороны 
Погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе президентского самолёта в Смоленске.

15 апреля 2010 года посмертно присвоено звание дивизионного генерала.

Похоронен с воинскими почестями 24 апреля 2010 года в Варшаве на кладбище Повонзки.

Звания 
 1993 — полковник
 2006 — бригадный генерал
 2010 — дивизионный генерал (посмертно)

Награды 
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши (2010, посмертно)
 Офицерский крест Ордена Возрождения Польши (2008)
 Крест кавалера Ордена Возрождения Польши (2004)
 Золотой Крест заслуги (1999)
 Серебряный Крест заслуги (1991)
 Серебряная медаль «Вооружённые силы на службе Родине» (1988)
 Золотая медаль «За заслуги при защите страны» (1998)
 Золотая медаль опекуна мест народной памяти (2008)
 Почётный знак МИД Польши «Bene Merito» (2009)
 Гранд-офицер ордена Заслуг (Португалия, 1 сентября 2008 года)

Примечания

Ссылки 
 Некролог на сайте командования гарнизоном Варшавы 

Погибшие в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года
Генералы дивизии (III Речь Посполитая)